Перовския лебедолистная () — вид растений рода  семейства , известная также под обиходным названием русский шалфей. Хотя ранее она не входила в род , с 2017 года она была включена в его состав под названием . 

У полукустарника раскидистый габитус, обычно достигающий 0,5–1,2 м в высоту, с квадратными в сечении стеблями и серо-зелёными листьями, которые при растирании издают характерный запах. Она наиболее известна своими цветами. Сезон цветения длится с середины лета до конца октября, цветки от синего до фиолетового расположены в эффектных разветвленных метелках. Она произрастает в степях и холмах Юго-Западной и Центральной Азии. Успешный в широком диапазоне климатических и почвенных условий, вид с тех пор стал популярным и широко выращиваемым. Было выведено несколько сортов, различающихся в первую очередь формой листьев и общей высотой; сорт 'Blue Spire''' является наиболее распространенным. Он широко используется в садах и ландшафтном дизайне.S. yangii была названа растением года по версии Ассоциации многолетних растений в 1995 году, а сорт 'Blue Spire' получил награду За заслуги перед садом от Королевского садоводческого общества.

Этот вид имеет долгую историю использования в традиционной медицине в своем естественном ареале, где он используется для лечения различных заболеваний. Это привело к исследованию его фитохимии. Его цветы можно есть в салатах или измельчать для изготовления красителей, и растение рассматривалось на предмет потенциального использования для фиторемедиации загрязненной почвы.

 Ботаническое описание 

Беловойлочный листопадный многолетний полукустарник, до 1—1,5 м высотой с прямостоячим или раскидистым габитусом. Внешне он напоминает гораздо более крупную версию лаванды.

Множественные ветви возникают из общего корневища, вырастают до высоты 0,5–1,2 м, а отдельные экземпляры достигают 1,5 м. Взрослое растение может иметь диаметр 0,6–1,2 м.

Стебель прямой, прямостоячий, очень коротко звёздчато-войлочный, седоватый, все побеги вверху переходят в длинную, рыхлую, разветвленную метёлку. Нижняя часть побегов одересневает, верхняя остается травянистой. Жёсткие стебли имеют квадратное поперечное сечение и покрыты опушением, образованным звездчатыми трихомами и каплями масла. Особенно осенью эти волоски придают стеблям серебристый вид. 

Листья серовато-зелёные, расположены супротивными парами и прикреплены к стеблям коротким черешком 0,5–1,5 см длиной. Листовая пластинка довольно толстая и морщинистая. Обычно они имеют длину 3–5 см и ширину 0,8–2 см, хотя в некоторых популяциях они уже. Общая форма листа сплюснутая, округлая, длиннее, чем в ширину, до ланцетной, по форме напоминает наконечник копья. Они перисто-раздельные, с глубоко надрезанным краем листа, который может быть либо волнистым, либо острозубчатым; даже внутри одного сообщества могут быть значительные различия в деталях формы листьев. Листья в верхней части ветвей могут переходить в прицветники. Листва ароматная, особенно при измельчении, с ароматом, описываемый как шалфейный, как смесь шалфея и лаванды, или как запах скипидара.

Сезон цветения S. yangii может длиться с июня по октябрь, хотя популяции в некоторых частях его ареала, например в Китае, могут цвести в гораздо более ограниченный период. Соцветие представляет собой эффектную метёлку длиной 30–38 см с множеством ветвей. Ветви многочисленные, торчащие, тонкие, колосовидные. Каждая из этих ветвей представляет собой кисть с отдельными цветками, расположенными парами, называемыми полумутовками. Полумутовки многочисленные, 2–6-цветковые, более или менее расставленные.  Прицветники узкие, яйцевидные или ланцетные, короче чашечки. Цветки сидячие или на очень короткой цветоножке.

Чашечка каждого цветка пурпурная, трубчато-колокольчатая, густо покрыта белыми или пурпурными волосками и имеет длину около 4 мм, слабо двугубая, густо бело-жестковолосая, смолисто-железистая, верхняя губа неравно 3-зубчатая, нижняя 2-зубчатая; зубчики дельтовидные, острые, 0,5—1 мм длиной. Венчик трубчатый, скудно волосистый, образован четырехлопастной верхней губой и чуть более короткой нижней губой; синие или фиолетово-синие лепестки имеют длину около 1 см. 

Трубка венчика трубчато-воронковидная, 5—6 мм длиной, с неясным кольцом волосков. Отгиб отклонённый, двугубый, верхняя губа 4-лопастная, 4—5 мм длиной, 8 мм шириной, лопасти яйцевидные или почти круглые 1,5—2 мм длиной, 1,25—2,5 мм шириной. Нижняя губа цельная, эллиптически-яйцевидная, 3—4 мм длиной, 3 мм шириной. Тычинок 4, две задние маленькие, стерильные, заключённые, 2 передние фертильные, почти заключенные или длинно-выставляющиеся. Орешки обратно-яйцевидные, основанием прикрепленные к слегка зубчатому диску. Столбик заключённый или выставляющийся. Сообщалось, что столбик проявляется как в форме, выходящей за пределы трубки цветка, так и в форме, содержащейся внутри цветка.

Писатель-садовод Нил Содерстром описывает внешний вид цветов на расстоянии как «тонкую дымку или туман».

 Значение и применение 
Растение введено в культуру и разводится, как декоративное. Первоначальные опыты культуры были заложены в Кью из семян, полученных из Афганистана. Главное достоинство этого вида заключается в необычайной красоте цветков, которыми растение покрыто в августе и сентябре, когда цветут только немногие кустарники. Ярко-фиолетово-синяя окраска чашечки и венчика хорошо гармонирует с серебристо-серой окраской стебля и ветвей.

 Таксономия 
Salvia yangii была описана Джорджем Бентамом в 1848 году под названием Perovskia atriplicifolia на основе экземпляра, собранного Уильямом Гриффитом в Афганистане, который сейчас хранится в гербарии Kew Gardens как голотип вида. Видовой эпитет  означает «с листьями, подобными Atriplex», имея в виду его сходство с лебедой. 

Хотя S. yangii широко известен как русский шалфей, он не является родным для России. Китайская популяция была описана как отдельный вид в 1987 г. и получила название Perovskia pamirica, но с тех пор считается синонимом S. yangii.

 Филогенетика 
В семействе Lamiaceae большой род  долгое время считался монофилетическим на основании строения его тычинок. Несколько более мелких родов, в том числе Dorystaechas, Perovskia и Meriandra, также были включены в трибу , но считались более дальними родственниками. В 2004 году молекулярно-филогенетическое исследование, основанное на двух пластом (rbcL и trnL-F), показало, что Salvia не монофилетична, а состоит из трёх идентифицируемых клад. Clade I более тесно связан с Perovskia, чем с другими представителями Salvia.

S. yangii был предметом последующих исследований, направленных на выяснение отношений внутри Mentheae. Дальнейшие исследования объединили палинологический анализ пыльцевых зерен с секвенированием rbcL, чтобы обеспечить дополнительную поддержку родства между Perovskia и Salvia clade I. Было также проведено различие между S. yangii и S. abrotanoides, подтвердив их близкое родство. Последующее мультигенное исследование (четыре маркера cpDNA и два маркера nrDNA) перерисовало части кладограммы Mentheae, сделав Rosmarinus сестринской группой Perovskia''.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Яснотковые
Декоративные растения